Cidra - uma fruta cítrica, fruto da cidreira
Sidra - uma bebida preparada com sumo fermentado de maçã

Localidades

Cidra (Porto Rico)

Comuna de Sidra

Desambiguação